Ранчо ел Кастиљо има више значења:

 Ранчо ел Кастиљо (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо ел Кастиљо (Гвадалказар), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику